Henri Duvillard peut désigner :

 Henri Duvillard (1910-2001), homme politique français ;
 Henri Duvillard (1947-), skieur alpin français.